Choice steht für:
 Choice (Magazin), Rezensionszeitschrift
 Choice Hotels International, US-amerikanisches Holdingunternehmen
 Choice GmbH, deutsches Unternehmen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Choice (Minnesota)
 Choice (Texas)

Choice ist der Familienname folgender Personen:
 Damon Choice (* 1944/45), US-amerikanischer Jazzmusiker

The Choice steht für:
 The Choice – Bis zum letzten Tag, US-amerikanischer Film von Ross Katz (2016)
 The Choice (Fernsehserie), türkische Fernsehserie von Disney+ (2022)

Siehe auch:
 Choyce Point, Landspitze an der Bowman-Küste, Antarktika
 Le choix, belgisch-französischer Spielfilm von Jacques Faber (1976)
 Choices